Anna Quayle – attrice e cantante inglese
 Anthony Quayle – attore britannico
 Ben Quayle – politico e avvocato statunitense
 Danforth Quayle – politico statunitense, vicepresidente degli Stati Uniti d'America dal 1989 al 1993